Суперфинал 66-го чемпионата России проходил в Нижнем Новгороде с 5 по 14 октября 2013 года.

 Главный судья: Анатолий Быховский

Регламент 
 Место проведения: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник («Усадьба Рукавишниковых»).
 Игровые дни: 5-9 и 11-14 октября. Выходной день — 10 октября.
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
 Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода включительно.
 При дележе первого места двумя или более участниками для определения чемпиона проводится дополнительное соревнование с укороченным контролем времени.
 Призовой фонд: 4 300 000 рублей (1 место — 1 100 000, 2 — 800 000, 3 — 600 000, 4 — 500 000, 5 — 450 000, 6 — 350 000, 7 — 200 000, 8 — 125 000, 9 — 100 000, 10 — 75 000).

Участники 
 Владимир Крамник (14-й чемпион мира)
 Пётр Свидлер (обладатель Кубка мира 2011)
 Сергей Карякин (чемпион мира по быстрым шахматам 2012)
 Дмитрий Андрейкин (действующий чемпион России)
 Ян Непомнящий (чемпион Европы и России 2010)
 Эрнесто Инаркиев (победитель Высшей лиги Чемпионата России)
 Никита Витюгов
 Александр Мотылев
 Антон Шомоев
 Алексей Гоганов

Результаты 
Согласно регламенту турнира, при дележе 1 места двумя или более игроками, победитель определяется в тай-брейке. По результатам тай-брейка (1½ — ½) чемпионом России стал Пётр Свидлер.

Турнирная таблица после окончания основных партий:

Примечания

Ссылки 
 Положение о проведении суперфинала 66-го чемпионата Российской Федерации по шахматам среди мужчин

Чемпионаты России по шахматам
2013 год в шахматах
Октябрь 2013 года
Чемпионаты России в 2013 году
Спортивные соревнования в Нижнем Новгороде